Фо́ка ( — тюлень) — мужское имя греческого происхождения.

Именины: июля 22 (августа 4), сентября 22 (октября 5).

Известные носители 
 Имя
 Фока Синопский (ум. 117), раннехристианский святой, священномученик.
 Фока Вертоградарь (IV век), раннехристианский святой, мученик.
 Фока (византийский император) — узурпатор (602—610 гг.).

 Фамилия
 Византийский род , включавший:
 Лев Фока Старший (X век) — генерал.
 Никифор Фока Старший — генерал.
 Варда Фока Старший — генерал, сын предыдущего.
 Никифор II Фока — император (ок. 912—969 гг.), сын предыдущего.
 Варда Фока Младший — племянник предыдущего, мятежник.
 Фока, Андрей Викторович (род. 1985) — российский дзюдоист.
 Фока, Паола (род. 1985) — греческая певица.

Другие значения 
 «Святой мученик Фока» — шхуна Г. Я. Седова.

См. также 
 Фокас
 Фока – на все руки дока
 Фок
 Фоча

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки